Альберт II де Дабо-Моха (, Albrecht II. von Dagsburg; ум. ) — граф Дагсбурга (Дабо), Эгисхейма и Моха, епископский граф Меца. Сын графа Дагсбурга Гуго XII (ум. 1178/1180) и Лиутгарды фон Зульцбах (ум. после 1162), вдовы герцога Брабанта Готфрида II (ум. 1142), дочери Беренгера II, пфальцграфа фон Зульцбах (в Баварии).

Биография 
С 1172 года, когда умер его старший брат Гуго (XIII), стал основным наследником родовых владений.

После смерти отца объединил в своих руках 4 графства, многочисленные сеньории и права фогтства в монастырях Андлау, Альтдорф, Нойвиллерс, Хессе и Хербитцхейм.

Около 1180 году женился на Гертруде Баденской, дочери маркграфа Бадена Германа IV. У них родились дочь Гертруда (1190—1225) и двое сыновей — Генрих и Вильгельм по прозвищу Дагсбургские соколы, которые в 1202 году убили друг друга во время игр на турнире.

В 1204 году, нуждаясь в деньгах, Альберт II уступил епископу Льежа графство Моха и сеньорию Валеффес при условии сохранения за собой доходов от этих владений и единовременной выплаты 50 тысяч марок. Но этих денег он не получил. К тому же свои права на Моха предъявил его племянник герцог Брабанта Генрих I.

В 1212 году Альберт II умер, и за его наследство началась война, в которой победителем вышел епископ Льежа Гуго де Пьерпон, разгромивший войско Генриха Брабантского в битве при Степе (Bataille de Steps) 13 октября 1213 года.

В 1225 году, после смерти Гертруды фон Дагсбург, графство Моха и сеньория Валеффес окончательно отошли епископам Льежа. Эгисхейм и земли к востоку от Вогезов получили епископы Страсбурга, графство Мец — его сюзерены епископы города. Дагсбург унаследовал третий муж Гертруды Симон фон Лейнинген.

Примечания

Источники 
 La fonction épiscopale à Liège aux XIIIe et XIVe siècles, étude de politologie historique, par Alain Marchandisse, Bibliothèque de la Faculté et Lettres de l’Université de Liège, Librairie Droz S.A. à Genève, 1998, p.226 et 227.
 Le XIIIe siècle: d’un siècle de troubles naît le Pays de Liège, La bataille triomphale en la Warde de Steppes
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/ALSACE.htm#_Toc508299226
 Wolf, Armin: Das Rätsel des Königswählers Graf Albert II. von Dagsburg, Metz und Moha (1198/99) (in: Verwandtschaft — Erbrecht — Königswahlen. 1 / Armin Wolf. Frankfurt am Main 2013, S. 539—554). ISBN 978-3-465-04180-1

Графы Дагсбурга
Графы Меца
Графы Моха